А́б'яський район (, ) — адміністративно-територіальна одиниця Естонської РСР з 26 вересня 1950 до 21 грудня 1962 року.

Географічні дані 
Площа району станом на 1955 рік — 846,4 км2, чисельність населення на 15 січня 1959 року становила 25 011 осіб.

Адміністративний центр — селище міського типу Аб'я-Палуоя.

Історія 
26 вересня 1950 року в процесі скасування в Естонській РСР повітового та волосного адміністративного поділу утворений Аб'яський сільський район, який безпосередньо підпорядковувався республіканським органам. До складу новоутвореного району ввійшли місто Мийзакюла, селище міського типу Аб'я-Палуоя (адміністративний центр), робітниче селище Нуйа та 15 сільських рад: Пераська, Канґруська, Раянґуська, Аб'яська, Галлістеська, Карістеська, Палуояська, Пенуяська, Каарліська, Ууе-Карістеська, Полліська, Пєеґлеська, Судістеська, Еріська, Тугалаанеська.

Після прийняття 3 травня 1952 року рішення про поділ Естонської РСР на три області Аб'яський район включений до складу Пярнуської області. Проте вже 28 квітня 1953 року області в Естонській РСР були скасовані і в республіці знов повернулися до республіканського підпорядкування районів.

20 березня 1954 року відбулася зміна кордонів між районами Естонської РСР, зокрема Аб'яський район передав 73,21 га Тирваському та 40,31 га Вільяндіському районам.

17 червня 1954 року розпочато в Естонській РСР укрупнення сільських рад, після чого в Аб'яському районі замість 15 залишилися 7 сільрад: Аб'яська, Галлістеська, Карістеська, Карксіська, Лілліська, Полліська та Раянґуська.

24 січня 1959 року до Аб'яського району приєднані місто Кілінґі-Нимме та Яер'яська, Канакюласька, Массіаруська, Саардеська, Таліська й Тігеметсаська сільські ради від скасованого Кілінґі-Ниммеського району.

3 вересня 1960 року відбулося злиття деяких сільрад в Аб'яському районі, зокрема Яер'яська сільрада приєднана до Саардеської, Канакюласька — до Тігеметсаської, Лілліська — до Полліської.

21 грудня 1962 року Аб'яський район ліквідований, а його територія поділена між районами Вільяндіським (місто Мийзакюла, міські селища Аб'я-Палуоя й Нуйа та Аб'яська, Карістеська, Карксіська, Полліська, Раянґуська й Галлістеська сільські ради) та Пярнуським (місто Кілінґі-Нимме та Массіаруська, Саардеська, Таліська й Тігеметсаська сільські ради).

Адміністративні одиниці

Друкований орган 
3 квітня 1951 року тричі на тиждень почала виходити газета «Kommunaar» (, «Комунар»), друкований орган Аб'яського районного комітету комуністичної партії Естонії та Аб'яської районної ради депутатів трудящих. Газету редагували Е. Ваякас (1951), А. Лутт (1951—53), Е. Самосон (1954—62). Тираж номера газети в 1961 році — 5900 примірників. Останній номер вийшов 12 травня 1962 року.

Примітки

Джерела 
 Eesti Entsüklopeedia
 Eesti NSV Teataja / Ведомости Эстонской ССР
 Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Teataja / Ведомости Верховного Совета Эстонской Советской Социалистической Республики

Аб'яський район
Райони Естонської РСР
Засновані в Європі 1950